— документ, закреплявший позиции России и Японии по корейскому вопросу, который был подписан в Санкт-Петербурге а министром иностранных дел России А. Б. Лобановым-Ростовским и представителем Японии А. Ямагатой.

Подписание протокола было связано с тем, что Россия и другие державы были недовольны контролем Японии над Кореей, значительно усилившимся после поражения Китая в Японско-китайской войне.

Протокол подводил итоги русско-японских переговоров после убийства японскими агентами в октябре 1895 года корейской королевы и бегства короля в здание русской миссии. Обе стороны договорились о возвращении короля. Документ предусматривал в случае необходимости совместное русско-японское содействие Корее в получении иностранных займов, а также консультации между Россией и Японией по всем вопросам, которые могут возникнуть в будущем в Корее.

В 1898 году был дополнен Протоколом Ниси — Розена.

Примечания 

Российско-японские отношения
Международные договоры Российской империи
Международные договоры Японии
Международные договоры XIX века
Договоры по алфавиту
История Санкт-Петербурга
1896 год в политике
Июнь 1896 года